Lomnica [] ist der Name mehrerer Orte in Ost- und Mitteleuropa:

in Serbien:
Ortsteil von Despotovac, siehe Lomnica (Despotovac)
Ortsteil von Rekovac, siehe Lomnica (Rekovac)

in der Slowakei:
Ortsteil von Liešťany, siehe Lomnica (Liešťany)
Ortsteil von Vysoké Tatry, siehe Tatranská Lomnica
Veľká Lomnica

Siehe auch:
Lomnitz
Lomnice (tschechische Variante)
Łomnica (polnische Variante)
Lomnička (Verkleinerungsform)